Тупчій — українське прізвище.

 Тупчій Андрій Володимирович
 Тупчій Василь Аркадійович
 Тупчій Олексій Петрович

Українські прізвища